Gião ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Gião (Santa Maria da Feira)
 Gião (Vila do Conde)